Roland Garros in 2006 bij de vrouwen werd voor de 99e keer gehouden. De Belgische Justine Henin-Hardenne won het toernooi door in de finale de Russin Svetlana Koeznetsova met 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2006